КТР:
 Конфедерация труда России
 «Корпорация тяжёлого рока» — объединение, занимающееся организацией фестивалей тяжелой музыки (см. «Коррозия металла» и Сергей Паук Троицкий)
 Коэффициент теплового расширения